Від початку музичної кар'єри в Греції грецького співака  Антоніса Ремоса IFPI Greece усі записи співака стали мульти-платиновими.

Альбоми 
Усі альбоми, перелічені нижче, випущені  в Греції.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Компіляційні альбоми

Сингли

Відео—альбоми 
 2004 —  The video Collection

Саундтреки

Примітки

Посилання 
  Дискографія співака на офіційному сайті  
  Дискографія співака  на  Mygreek. Fm   

Антоніс Ремос
Дискографії грецьких виконавців